Piecki ist eine polnische Orts- und Gewässerbezeichnung:

Orte:
 Piecki, ein Stadtteil von Danzig, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Pietzkendorf; siehe Stadtbezirk Piecki-Migowo
 Piecki (Zawiercie), ein Stadtteil von Zawiercie, Woiwodschaft Schlesien

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Piecki (Powiat Mrągowski), Dorf und Gemeinde im Powiat Mrągowski, bis 1945: Peitschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Piecki (Grodziczno), Weiler im Powiat Nowomiesjki
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Piecki (Nowa Wieś Wielka), Siedlung im Powiat Bydgoski
 Piecki (Kruszwica), Dorf im Powiat Inowrocławski
 Woiwodschaft Podlachien:
 Piecki (Filipów), Dorf im Powiat Suwalski
 Woiwodschaft Pommern:
 Piecki (Osiek), Siedlung im Powiat Starogardzki

Gewässer:
 Jezioro Piecki
 Jezioro Piecki Małe

Siehe auch:
 Piecki-Migowo
 Chojane-Piecki, Kańkowo-Piecki, Wojny-Piecki